Kobayashi (小林 „pădurice”) este al 8-lea cel mai frecvent nume de familie japonez. O variantă mai puțin obișnuită este 古 林. Printre persoanele notabile se numără:

 , sau Yosuke Kobayashi, luptător profesionist japonez
 , actriță și actriță de voce japoneză
 , cântăreață și actriță de voce japoneză
 , pianist clasic japonez
 , actor japonez
 Akiko Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , actor japonez
 Ann Kobayashi (n. 1937), om politic și de afaceri american
 Atsushi Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 Audrey Kobayashi (n. 1951), scriitoare și geografă canadiană
 Bertrand Kobayashi, politician american
 Celes Kobayashi (n. 1974), boxer japonez
 , actriță și cântăreață japoneză
 , înotătoare japoneză
 , fotbalist japonez
 , baschetbalist japonez
 Dawn Kobayashi (n. 1971), trăgătoare de tir jamaicană
 , luptător profesionist japonez
 , artist japonez
 , fotomodel japonez
 Etsuko Kobayashi (n. 1992), jucător de cricket japonez
 , jucător de golf japonez
 Fumiaki Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , alergător japonez
 , fotbalist japonez
 , fotbalist japonez
 Hana Kobayashi (n. 1982), cântăreață venezueleană
 , muzician japonez
 Hideaki Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , fotbalist japonez
 , scriitor și critic literar japonez
 , canoist japonez
 Hirokazu Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , fotbalist japonez
 Hiroki Kobayashi (fotbalist, n. 1992), fotbalist japonez
 , canoistă japoneză
 Hiromi Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 Hiroshi Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 Hiroyuki Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , inginer electric și specialist IT japonez
 , idol japonez
 , industriaș japonez
 , jucătoare de Go japoneză
 , poet japonez
 , artist manga japonez
 , fotbalist japonez
 , săritor cu schiurile japonez
 , luptător profesionist japonez
 , alergător japonez
 , pilot de curse japonez
 , fotbalist japonez
 , idol japonez
 , saxofonist și flautist de jazz japonez
 Kaoru Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , actor japonez
 , bucătăreasă și autoare de cărți pe teme culinare japoneză
 , scafandru japonez
 , actriță de voce japoneză
 , producător muzical japonez, mai cunoscut drept Kobametal
 , economist japonez
 , actor japonez
 , artist japonez
 , om de afaceri japonez
 , actor și comic japonez
 , compozitor și dirijor japonez
 , jucător de shogi japonez
 Kensuke Kobayashi (n. 1986), jucător de cricket japonez
 , mai cunoscut ca Hideo Itami, luptător profesionist japonez
 , actor, comic, dramaturg, regizor de teatru și artist manga japonez
 , gimnast japonez
 Kevin Wesley Kobayashi, inginer american
 , pictor ukiyo-e japonez
 , actor, actor de voce și narator japonez
 , profesor japonez
 , jucător de go japonez
 , pictor japonez
 Kōji Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , luptător profesionist japonez
 Kunio Kobayashi (n. 1967), karatist japonez
 Kunio Kobayashi (artist bonsai) (n. 1948), artist bonsai japonez
 Leslie E. Kobayashi (n. 1957), judecătoare americană
 , canotor japonez
 Makoto Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 Mao Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , ciclist japonez
 , jucător de baseball japonez
 Masahiro Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , regizor de film japonez
 , amiral al Marinei Imperiale Japoneze
 , fotbalist japonez
 , jucător de golf japonez
 , politician japonez
 Masaomi Kobayashi (n. 1982), jucător de cricket japonez
 Masato Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , jurnalistă japoneză
 , actriță, cântăreață și fotomodel japoneză
 , fotograf japonez
 , actor de voce japonez
 , politician japonez
 , biatlonistă japoneză
 , fotbalist japonez
 , jucătoare de squash japoneză
 , înotătoare japoneză
 Miyuki Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , artist manga japonez
 , actor și dansator japonez
 , artistă japoneză
 , actor japonez
 , jucător de biliard japonez
 , schior de combinata nordică japonez
 , fotograf japonez
 Osamu Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 Paulinho Kobayashi (n. 1970), fotbalist brazilian
 , patinatoare și antrenoare japoneză
 , fotbalistă japoneză
 Riki Kobayashi (1924–2013), inginer chimist american
 , fotbalist japonez
 Robert Kobayashi (1925–2015), artist american
 Ron Kobayashi, pianist de jazz american
 Royal Kobayashi (n. 1949), boxer japonez
 , fotbalist japonez
 , jucător de baseball japonez
 , actriță japoneză
 Ryosei Kobayashi (n. 1994), jucător de squash japonez
 , fotbalist japonez
 , săritor cu schiurile japonez
 , bober japonez
 , cântăreață enka și actriță de voce japoneză
 , jucător de hochei pe iarbă japonez
 , cântăreață și actriță de voce japoneză
 Sanzaburo Kobayashi (小林 参三郎, 1863  1926), chirurg japonez
 , pianist și compozitor de muzică pentru jocuri video japonez
 , actriță japoneză
 Satoru Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , actriță și actriță de voce japoneză
 , muzician japonez
 , fotbalist japonez
 , jucător de baseball japonez
 , actriță japoneză
 , amiral al Marinei Imperiale Japoneze și guvernator general al Taiwanului
 , actor japonez
 , jucător de baseball japonez
 , fotograf japonez
 , fotbalist și antrenor japonez
 , matematician japonezo-american
 , fotbalist japonez
 , compozitor de muzică clasică japonez
 , trăgător de tir japonez
 , fotbalist și antrenor japonez
 , judoka japonez
 , fotbalist japonez
 , astronom amator japonez
 Takashi Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , campion la concursuri de mâncat japonez
 , clăpar, textier, compozitor, aranjor și producător muzical
 , luptător profesionist japonez
 , scriitor și comunist japonez
 Tamai Kobayashi (n. 1965), scriitor canadian
 , fotbalist japonez
 , specialist IT japonez
 Teiichi Kobayashi, paleontolog japonez
 , fotbalist japonez
 , regizor de anime japonez
 , fotbalist japonez
 , samurai japonez
 , astronom japonez
 , artist manga japonez
 , matematician japonez
 , regizor de anime japonez
 , muzician japonez
 , scenarist japonez
 , scriitor japonez
 , practicant de aikido japonez
 , fotbalist japonez
 , fotbalistă japoneză
 , robotician japonez
 , jucătoare de softball japoneză
 , artist manga japonez
 , fotbalist japonez
 , fotbalist japonez
 , om de afaceri japonez
 , actriță de voce și cântăreață japoneză
 , fotbalist japonez
 , cântăreață și fotomodel japoneză
 , jucător de badminton japonez
 Yugo Kobayashi (fotbalist) (n. 1991), fotbalist japonez
 , ciclist japonez
 Yuki Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , actriță japoneză
 , actriță de voce japoneză
 , fotomodel japonez
 , actriță de voce japoneză
 , alergătoare japoneză
 , fotograf japonez
 Yūsuke Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , baschetbalist japonez
 Yutaka Kobayashi (dezambiguizare), numeroase persoane
 , fotbalist japonez
 Zach Kobayashi (n. 1997), jucător de fotbal american

Personaje ficționale 
 , personaj al seriei manga Miss Kobayashi's Dragon Maid
 Kobayashi, personaj din filmul The Usual Suspects
 , personaj al seriei manga The Law of Ueki
  și , personaje ale seriei manga Angelic Layer
 , personaj din seria manga Doki Doki School Hours
 Amiko Kobayashi, personaj al Marvel Comics
 Atari Kobayashi, personaj din filmul Isle of Dogs
 Daigo Kobayashi, personaj din filmul Departures
 , personaj din serialul anime Mobile Suit Gundam
 , personaj al serialului manga Cheeky Angel
 Koji Kobayashi, protagonistul filmului Godzilla Raids Again
 , personaj din franciza media Proiectul 575
 , personaj al seriei manga Please Save My Earth
 , protagonista seriei manga Kemeko Deluxe!
 , personaj al serialului manga Case closed
 , numit Washu Hakubi în mai multe creații artistice

Note

Nume de familie japoneze